North Adams est une ville américaine du Massachusetts ;
  est une ville américaine du Michigan.